een plaats in de Verenigde Staten:
Lansing (Illinois)
Lansing (Iowa)
Lansing (Kansas) 
Lansing (Michigan)
Lansing (New York)
Lansing (North Carolina)